Motociklistična Velika nagrada Portugalske 2002 je bila enajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2002. Potekala je 8. septembra 2002.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2002
2002